Luis Espinosa kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Luis Espinosa, Jiquipilas, Chiapas, 
 Luis Espinosa, Simojovel, Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar